

Cinema 
 Eat It – film italiano del 1968 diretto da Francesco Casaretti

Musica 
 Eat It – album del 1973 degli Humble Pie
 Eat It – album del 1984 di "Weird Al" Yankovic
 Eat It – singolo del 1984 di "Weird Al" Yankovic